Кагарлицький район
 Кагарлицький районний державний історико-краєзнавчий музей
 Кагарлицький парк

 Каґарлицький Борис Юлійович (* 1958) — російський соціолог та публіцист.
 Кагарлицький Денис Володимирович (1985—2022) — молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кагарлицький Дмитро Сергійович (* 1989) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Кагарлицький Микола Феодосійович (1937—2016) — український письменник, автор численних творів про видатних українських митців, мистецтвознавець, музикознавець, літературознавець, перекладач.
 Кагарлицький Юлій Йосипович (1926—2000) — російський літературознавець і критик. Один з провідних фахівців в теорії та історії наукової фантастики.